Basileia (von griech. , Königsherrschaft)

 die Bezeichnung für das Königtum (auch Herrschaft, Reich) im antiken Griechenland, später auch im Byzantinischen Reich gebraucht, siehe Basileus
 als Basileia Gottes (Reich Gottes) Begriff der (früh-)jüdischen Theologie und Verkündigung Jesu
 Basileia (Tochter des Uranos), in der griechischen Mythologie die Tochter des Uranos und der Titaia
 Basileia (Personifikation), in der griechischen Mythologie die Personifikation des Königtums
 Basileia (Beiname), Beiname mehrerer griechischer Göttinnen
 die Bezeichnung für den Königspalast oder die Zitadelle von Atlantis, welche der hellenische Philosoph Platon im Dialog Kritias beschreibt
 ein antiker Name Helgolands